Wacław II czeski (1137–po 1192)
 Wacław II